Le tournoi de tennis de Barcelone est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2008, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 9 au .

Maria Kirilenko remporte le simple dames. En finale, elle bat María José Martínez Sánchez, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lourdes Domínguez Lino et Arantxa Parra Santonja.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Barcelone (ATP 2008)
 Tournoi de tennis de Barcelone
 Saison 2008 de la WTA

Liens externes 
    Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2008
Barcelone
Sport en Espagne en 2008
Barcelone
2008 en Catalogne